Юке́-Тепе́, Юки-Тепе́ (укр. Юке-Тепе, крымскотат. Yüke Töpe, Юке Тёпе) - тюркский, крымскотатарский топоним. В переводе с крымскотатарского языка означает «липовая вершина» (yüke — липа, töpe — вершина).

Крым 

 Юке-Тепе (931)  — гора Главной гряды в Крыму, северо-западный отрог Демерджи-яйлы.
 Юке-Тепе (1035)  — гора Главной гряды в Крыму, юго-западная часть яйлы Орта-Сырт.

Примечания